Glostrup Kommune er en københavnsk forstadskommune under Region Hovedstaden ca. 10 km vest for det centrale København. Kommunen består af bydelene Glostrup, Hvissinge og Ejby, hvoraf de to førstnævnte i 1970'erne voksede sammen til ét sammenhængende bebygget område, hvorimod Vestskoven og Frederikssundmotorvejen adskiller Ejby i nord fra resten af kommunens bymæssige bebyggelse. Indtil 1974 hørte også Avedøre til Glostrup Kommune.

I forbindelse med kommunalreformerne i 1970 og i 2007 forblev kommunen selvstændig, men i 1974 blev Avedøre ved en administrativ beslutning overført fra Glostrup til Hvidovre Kommune.

Borgmester er Socialdemokratiet Kasper Damsgaard (siden 1. januar 2022).

Politik 

Glostrup Kommune ledes af et 19 mand stort kommunalbestyrelse samt seks permanente udvalg. Kommunalbestyrelsen ledes af en borgmester, der efter kommunalvalget i 2009 har heddet John Engelhardt, der repræsenterer partiet Venstre. Kommunen forblev uændret ved både kommunalreformen i 1970 og den i 2007. Den absolut længst siddende borgmester er Valdemar Hansen, der var valgt for Socialdemokraterne i perioden 1929−1962; i alt 33 år. Kommunen har i mange år udelukkende været regeret af socialdemokrater, hvilket blev ændret i kommunalvalget 2009.

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Liste over politiske ledere

Formænd for sogneforstanderskabet

Sognerådsformænd

Borgmestre

Borgerrådgiveren 
Glostrup Kommune er blandt et mindretal af danske kommuner, der har en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunens byråd.

Historie 

Se også historieafsnittene i artiklerne Glostrup, Hvissinge, Ejby og Avedøre.

Kilder / eksterne henvisning 
 Glostrup Kommune
 Hans Henrik Rasmussen: Glostrups historie (Glostrup Kommune, 2009)

Statistisk kilde 
 statistikbanken.dk Danmarks Statistik

Noter 

 
Kommuner i Region Hovedstaden
Kommuner med Gentofte-status